Dieser Artikel behandelt die Spanische Fußballnationalmannschaft der Frauen bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen 2019 in Frankreich. Spanien nahm zum zweiten Mal an der Endrunde teil und konnte sich als einzige Mannschaft mit acht Siegen qualifizieren. Bei der Endrunde wurde erstmals das Achtelfinale erreicht, wo die Spanierinnen als einzige europäische Mannschaft ausschieden und damit die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2020 verpassten.

Qualifikation 
Gegner in der Qualifikation waren Finnland und Österreich, gegen das die Spanierinnen im Viertelfinale der EM 2017 nach Elfmeterschießen ausgeschieden waren,  sowie erstmals Israel und Serbien. Der Gruppensieger konnte sich direkt qualifizieren, der Gruppenzweite wäre für die Playoffspiele um einen weiteren WM-Startplatz qualifiziert, wenn er einer der vier besten Gruppenzweiten wäre.

Spanien gewann alle acht Spiele und erzielte lediglich beim Sieg in Österreich nur ein Tor. Bereits am 8. Juni 2018 stand vor den beiden letzten Spielen die Qualifikation fest.

Insgesamt wurden 26 Spielerinnen eingesetzt, von denen 18 schon im Kader für die EM 2017 standen. Von diesen machten fünf Spielerinnen alle acht Spiele mit.  Eunate Arraiza, Aitana Bonmatí, Marta Carro, Lucía García und Nahikari García absolvierten in der Qualifikation ihre ersten A-Länderspiele. Die meisten Tore für die spanische Mannschaft erzielte Jennifer Hermoso (7). Kapitänin Irene Paredes gelangen vier Tore. Insgesamt erzielten elf spanische Spielerinnen in der Qualifikation 24 Tore. Zudem profitierten sie von einem Eigentor einer Finnin. Ihre ersten Länderspieltore erzielten Nahikari García, Patricia Guijarro und Bárbara Latorre in der Qualifikation. Dabei gelang Patricia Guijarro im Spiel in Serbien der Siegtreffer in der Nachspielzeit.

Spiele

Vorbereitung 
Zur Vorbereitung auf die WM spielten die Spanierinnen am 8. November in Leganés gegen Polen, wo sie mit 3:1 gewannen und fünf Tage später trennten sie sich in Erfurt torlos von Deutschland. Im Januar 2019 trafen sie in Cartagena auf Belgien (1:1) und in Alicante erstmals auf Weltmeister USA (0:1). Ende Februar/Anfang März nahm Spanien wieder am Algarve-Cup teil, den die Mannschaft 2017 gewann. Nach einem 2:0-Sieg gegen Europameister Niederlande wurde gegen Polen mit 0:3 verloren. Als schlechtester Gruppenzweiter trafen die Spanierinnen im  Spiel um Platz 7 auf die Schweiz und gewannen mit 2:0. Am 5. April gewannen die Spanierinnen zunächst in Don Benito gegen Brasilien mit 2:1 und verloren am 9. April dann in Swindon gegen England mit 1:2. Am 17. Mai gewannen die Spanierinnen in Guadalajara gegen Kamerun mit 4:0 und trafen am 24. Mai auf Kanada (0:0) in Logroño sowie am 2. Juni in Le Touquet (Frankreich) noch auf Ex-Weltmeister Japan (1:1).

Kader

Auslosung 

Für die am 8. Dezember 2018 stattgefundene Auslosung der WM-Gruppen war Spanien aufgrund der Platzierung in der FIFA-Weltrangliste vom 7. Dezember 2018 Topf 2 zugeteilt. Die Mannschaft konnte somit in den Gruppenspielen auf Weltmeister USA, Deutschland oder Gastgeber Frankreich treffen. Letztlich wurde die Mannschaft der Gruppe B mit Ex-Weltmeister Deutschland zugelost, wo sie zudem auf China und erstmals auf Südafrika treffen werden.

Gegen China gibt es erst zwei Spiele, die die Spanierinnen im September 2015 in der Volksrepublik gewannen. Auf Deutschland trafen die Spanierinnen zweimal in Pflichtspielen, in der Qualifikation für die EM 2013. Nach einem 2:2 im Heimspiel verloren sie das Rückspiel mit 0:5. Deutschland qualifizierte sich damit direkt für die EM-Endrunde und verteidigte dort den Titel. Spanien musste in die Playoffs der Gruppenzweiten und konnte sich in dramatischen Spielen gegen Schottland ebenfalls qualifizieren. Zudem gab es noch zwei Freundschaftsspiele. Das erste verloren die Spanierinnen mit 0:6 kurz vor der EM 1997, für die sich Spanien erstmals qualifizieren konnte. Das letzte Freundschaftsspiel im November 2018 blieb torlos.

Gruppenspiele

K.o.-Runde

Auszeichnungen 
 Jennifer Hermoso: Spielerin des Spiels gegen Südafrika

Einzelnachweise 

Spanien
2019